Джон Ангус Чемберлен (, 16 апреля 1927, Рочестер, Индиана — 21 декабря 2011, Нью-Йорк) — американский скульптор, живописец, график и режиссёр.

Биография и творчество 

Джон Чемберлен родился 16 апреля 1927 Рочестер, Индиана, вырос в Чикаго. После службы в армии США с 1943 по 1946, учился в Художественном институте Чикаго с 1950 по 1952 и в Black Mountain College с 1955 по 1956, где попал под влияние модернистской эстетики поэтов Чарльза Олсона (Charles Olson, 1910-70) и Роберта Крили, с которыми завел длительную дружбу. В его ранних скульптурах из сварного железа чувствовалось сильное влияние абстрактного экспрессионизма, а также скульптуры Дэвида Смита. В 1957 Джон Чемберлен переехал в Нью-Йорк, где создал свои первые работы из частей разбитых машин, такие как «Shortstop» (1957), благодаря которым он сразу стал узнаваем и получил признание. Его работа была включена в выставку «Искусство ассамбляжа» («Art of Assemblage») в Музее современного искусства, Нью-Йорк, в 1961. В 1962 Чемберлен начал выставляться в галерее Лео Кастелли. На протяжении середины 1960-х он продолжал работать в том же ключе, расширяя формальный язык. Эти работы ассоциировались с джанк-артом.

С 1967 Чемберлен начал интересоваться кино и видео, в 1968 занялся своим наиболее амбициозным кинематографическим проектом — «Wide Point». В это же время вернулся к искорёженному металлу после короткого увлечения трафаретной печатью и живописью действия, для которой использовал распылитель для покраски автомобилей. С этого момента его материалы включали не только знакомые шасси, но и резину, пластик и оргстекло. Чуть позднее, во время топливного кризиса, часто использовал канистры, например, в таких работах как «Socket and Kiss» (1979). Помимо кино и живописи, Чемберлен создавал и выставлял рисунки и гравюры — Time Goes By, Purple Disappears (1987).

Первая ретроспектива художника состоялась в 1971 в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке, вторая — в 1986 в Музее современного искусства в Лос-Анджелесе. Он жил и работал в Shelter Island, Нью-Йорк.

Персональные выставки 

 2009 Contemporary Conversations: John Chamberlain, American Tableau, The Menil Collection, Хьюстон
 2008 Джон Чемберлен: Recent Work, PaceWildenstein, Нью-Йорк
 2007 Джон Чемберлен, Galerie Karsten Greve, Кёльн
 2007 Джон Чемберлен, Galerie Karsten Greve, Париж
 2007 Anthony Meier Fine Arts, Сан-Франциско
 2006 Джон Чемберлен, Galerie Terminus, Мюнхен
 2006 It´s His Show, BUCHMANN GALERIE, Берлин
 2006 Xavier Hufkens, Брюссель
 2005 Recent Sculpture, PaceWildenstein, Нью-Йорк
 2005 Papier Paradiso, Kunstmuseum Winterthur, Винтертур
 2005 Without Fear, Waddington Galleries, Лондон
 2005 Foam sculptures (1966—1979); Photographs (1989—2004), The Chinati Foundation, Марфа, Техас
 2004 L.A. Louver Gallery, Венеция
 2003 Recent Sculpture, PaceWildenstein, Нью-Йорк
 2002 Skulptur und Fotografie, Galerie Karsten Greve, Кёльн
 2000 Photography and Sculpture, Galerie Karsten Greve, Париж
 2000 Recent Sculpture, PaceWildenstein, Нью-Йорк
 1999 MAM Mario Mauroner Contemporary Art Salzburg, Зальцбург
 1999 Photographs & Sculptures, Galerie Karsten Greve, Милан
 1998 Chamberlain’s Fauve Landscape, PaceWildenstein, Нью-Йорк
 1996 Current Work And Fond Memories, Kunstmuseum Wolfsburg, Вольфсбург
 1996 Recent Sculpture, PaceWildenstein, Нью-Йорк
 1994 Recent Sculpture, PaceWildenstein, Нью-Йорк
 1988 Berkeley Art Museum and Pacific Film Archive BAM/PFA, Беркли
 1987 Recent Sculpture, Fruitmarket Gallery, Эдинбург
 1975 Recent Sculptures, Contemporary Arts Museum Houston, Хьюстон

Работы в публичных коллекциях 

 Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, Вена, Австрия
 Carleton University Art Gallery, Оттава, Канада
 Kiasma — Museum of Contemporary Art, Хельсинки, Финляндия
 Musee d´Art Moderne et d`Art Contemporain Nice, Ницца, Франция
 Museum Frieder Burda, Баден-Баден, Германия
 K20 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen — am Grabbeplatz, Дюссельдорф, Германия
 Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe, Карлсруэ
 Museum Brandhorst, Мюнхен, Германия
 Städtisches Museum Abteiberg, Мёнхенгладбах, Германия
 Kunsthalle Weishaupt, Ульм, Германия
 Artsonje Museum, Gyeongju Bomun, Корея
 Stedelijk Museum Amsterdam, Амстердам, Нидерланды
 Berardo Museum — Collection of Modern and Contemporary Art, Лиссабон, Португалия
 Kunstmuseum Winterthur, Винтертур
 Tate Britain, Лондон, Великобритания
 Dia: Beacon, Beacon, США
 Художественный институт Чикаго, Чикаго, США
 Cleveland Museum of Art, Кливленд, США
 Des Moines Art Center, Де-Мойн, США
 The Detroit Institute of Arts, Детройт, США
 Samuel P. Harn Museum of Art, Gainesville, США
 The Menil Collection, Хьюстон, США
 Kemper Museum of Contemporary Art, Канзас, США
 Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Вашингтон, США
 Национальная галерея искусства, Вашингтон, США
 Polk Museum of Art, Lakeland, США
 Los Angeles County Museum of Art, Лос-Анджелес, США
 MOCA, Лос-Анджелес, США
 Chinati Foundation, Марфа, Техас, США
 The Margulies Collection, Майами, США
 Walker Art Center, Миннесота
 Dia Art Foundation: Нью-Йорк, США
 Музей Гуггенхайма, Нью-Йорк, США
 Whitney Museum of American Art, Нью-Йорк, США
 Музей современного искусства, Нью-Йорк, США
 Orlando Museum of Art, Орландо, США
 Palm Springs Art Museum, Палм-Спрингс, США
 Norton Simon Museum of Art, Пасадена, США
 The John and Mable Ringling Museum of Art, Сарасота, США
 Parrish Art Museum, Саутгемптон, США

Примечания

Ссылки 
 ArtNet
 Dia Art Foundation (работа, биография, эссе)
 Anthony Meier Fine Arts
 ArtFacts
 
 Джон Чемберлен на сайте КиноПоиск

Скульпторы США
Художники США
Режиссёры США
Члены Американской академии искусств и литературы